Kryptoměny vznikly jako teoretický koncept decentralizované nepadělatelné a finančními institucemi neovlivnitelné měny. Aktuálně existují stovky kryptoměn, které plní různé úkoly a slouží různému využití.

0–9 

 0chain
 0x
 0xBitcoin
 0xcert
 10M Token
 1337
 1World
 2GIVE
 300 Token
 42-coin
 4NEW
 808Coin
 8Bit

A 

 AB-Chain RTB
 ABBC Coin
 ABCC Token
 ABLE
 AC3
 ACChain
 ACRE
 adToken
 adbank
 aelf
 AEON
 AI Doctor
 AICHAIN
 ALAX
 ALIS
 ALLCOIN
 ALQO
 AMLT
 AMO Coin
 ANON
 ANRYZE
 APIS
 APR Coin
 APX
 ARBITRAGE
 ARLIZE
 ARbit
 ATBCoin
 ATC Coin
 ATLANT
 ATMChain
 ATN
 AVINOC
 AWARE
 Absolute
 Abulaba
 Accelerator Network
 Ace
 AceD
 Aces
 Achain
 Acoin
 Actinium
 Acute Angle Cloud
 AdCoin
 AdEx
 AdHive
 AdShares
 Adenz
 Aditus
 Adrenaline
 AdultChain
 Advanced Internet Blocks
 Advanced Technology Coin
 Adzcoin
 Aegeus
 Aergo
 Aerium
 Aeron
 Aeternity
 Agrello
 Agrolot
 AiLink Token
 AidCoin
 Aidos Kuneen
 Aigang
 Aion
 AirSwap
 AirToken
 AirWire
 Airbloc
 Akroma
 Akuya Coin
 Alibabacoin (ABBC)
 Alchemint Standards
 All Sports
 Algorand
 AllSafe
 Allion
 Almeela
 Alpha Coin
 Alphabit
 Alphacat
 Alphaslot
 Alt.Estate token
 AltCommunity Coin
 Altcoin
 Alttex
 AmberCoin
 Ambrosus
 Ammo Reloaded
 Amon
 AmsterdamCoin
 AnarchistsPrime
 Animation Vision Cash
 Animecoin
 Anoncoin
 AntiBitcoin
 Antilitecoin
 Antimatter
 Apex
 Aphelion
 Apollo Currency
 Apollon
 AppCoins
 AquariusCoin
 Aragon
 Arbidex
 Arbitracoin
 ArbitrageCT
 Arcblock
 Archetypal Network
 Ardor (ARDR)
 Arepacoin
 Argentum
 Argus
 Aricoin
 Arion
 Arionum
 Ark (Ark)
 ArtByte
 Artex Coin
 Asch
 Aseancoin
 AsiaCoin
 Asiadigicoin
 Aston
 Astro
 Asura Coin
 Atheios
 Atidium
 Atlantis Blue Digital Token
 Atlas Protocol
 Atmos
 Atomic Coin
 Atonomi
 Auctus
 AudioCoin
 Augur (REP)
 Aurora
 Aurora-DAO
 Auroracoin
 AurumCoin
 Authorship
 Autonio
 Auxilium
 AvatarCoin
 Aventus
 Avoncoin
 Axiom
 aXpire
 Azart

B 

 B2B
 B3Coin
 BASIC ATTENTION TOKEN (BAT)
 BABB
 BANKEX
 BBSCoin
 BCAP
 BDT Token
 BEAT
 BERNcash
 BFFDoom
 BHPCash
 BLAST
 BLOC.MONEY
 BLOCKv
 BLUE
 BMChain
 BOAT
 BOScoin
 BOX Token
 BOXX Token Blockparty
 BROTHER
 BT2 CST
 BTCMoon
 BTCtalkcoin
 BUMO
 BZEdge
 BZLCOIN
 BaaSid
 Banano Coin
 Banca
 Bancor
 Bank Coin
 Bankcoin
 Bankera
 Banyan Network
 Basic Attention Token
 Bastonet
 Bata
 Beam
 Bean Cash
 Beatcoin
 BeaverCoin
 Bee-Token
 BeeKan
 Beetle Coin
 Bela
 BelugaPay
 BenjiRolls
 Benz
 BestChain
 BetaCoin
 Bethereum
 BetterBetting (BETR)
 Bettex Coin
 Bezant
 Bezop
 BiblePay
 Bibox Token
 Big Profit Coin
 BigUp
 Bigbom
 BillaryCoin
 Billionaire Token
 BINANCE COIN (BNB)
 BingoCoin
 BioBar
 BioCoin
 Bionic
 BiosCrypto
 Biotron
 BipCoin
 Birake
 Birds
 Bismuth
 Bit-Z Token
 Bit20
 BitAlphaCoin
 BitAsean
 BitBar
 BitBay
 BitBoost
 BitCapitalVendor
 BitCar
 BitClave
 BitCoal
 BitCoen
 BitCoin One
 BitConnect (BCC)
 BitDegree
 BitDice
 BitF
 BitGuild PLAT
 BitKan
 BitMart Token
 BitMoney
 BitNautic Token
 BitNewChain
 BitQuark
 BitRent
 BitRewards
 BitScreener Token
 BitSend
 BitSerial
 BitShares
 BitSoar
 BitStation
 BitTokens
 BitTorrent
 BitTube
 BitUP Token
 BitWhite
 Bitair
 Bitbase
 Bitblocks
 bitBTC
 Bitcedi
 Bitcloud
 bitCNY
 BitcoiNote
 Bitcoiin
 Bitcoin (BTC)
 Bitcoin 21
 Bitcoin Adult
 Bitcoin Atom
 Bitcoin cash (BCH), USA
 Bitcoin Diamond
 Bitcoin Fast
 Bitcoin File
 Bitcoin God
 Bitcoin Gold (BTG)
 Bitcoin Green
 Bitcoin Incognito
 Bitcoin Instant
 Bitcoin Interest
 Bitcoin Planet
 Bitcoin Plus
 Bitcoin Private
 Bitcoin Red
 Bitcoin SV
 Bitcoin Scrypt
 Bitcoin Token
 Bitcoin W Spectrum
 Bitcoin X
 Bitcoin Zero
 Bitcoin2x
 BitcoinX
 BitcoinZ
 Bitcoinus
 Bitcore
 Bitcrystals
 Bitcurrency
 bitEUR
 bitGold
 bitJob
 bitSilver
 bitUSD
 bitqy
 Bitdeal
 Bitether
 Bitibu Coin
 Bitmark
 Bitnation
 Bitok
 Bitpark Coin
 Bitradio
 Bitspace
 Bitstar
 Bitsum
 Bitswift
 Bittwatt
 Bitvolt
 Bitz
 Bitzeny
 BlackCoin
 Blackmoon
 Blackstar
 Blakecoin
 BlazeCoin
 BlazerCoin
 BlitzPredict
 Blitzcash
 Block Array
 Block-Chain.com
 Block-Logic
 BlockCAT
 BlockCDN
 BlockMason Credit Protocol
 BlockMesh
 Blockchain Certified Data Token
 Blockchain Index
 Blockchain Quotations Index Token
 Blocklancer
 Blocknet
 Blocknode
 Blockpass
 Blockpool
 Blockport
 Blocktix
 Blocktrade Token
 Bloom
 Blox
 Blue Whale Token
 BlueCoin
 Bluzelle
 BnkToTheFuture
 BnrtxCoin
 Bob's Repair
 Bodhi
 Bodhi ETH
 Bolenum
 Bolivarcoin
 Bongger
 Bonpay
 Boolberry
 BoostCoin
 Bottos
 Bounty0x
 BoutsPro
 Bowhead
 BowsCoin
 BrahmaOS
 Braincoin
 Bread
 Breakout
 Breakout Stake
 Breezecoin
 BriaCoin
 Brickblock
 Bridge Protocol
 BridgeCoin
 BritCoin
 BrokerNekoNetwork
 Bubble
 Budbo
 Buggyra Coin Zero
 Bullion
 Bulwark
 BumbaCoin
 BunnyCoin
 BunnyToken
 Burst
 Business Credit Alliance Chain
 BuzzCoin
 Byteball
 Bytecent
 Bytecoin
 Bytes (BYTE)
 Bytom

C 

 C-Bit
 C2C System
 CARAT
 CARDbuyers
 CBD Crystals
 CEDEX Coin
 CEEK-VR
 CFun
 CGC Token
 CHEX
 CHIPS
 CJs
 CK USD
 CMITCOIN
 COMSA ETH
 COMSA XEM
 COPYTRACK
 CORION
 COSS
 COVA
 CPChain
 CREA
 CROAT
 CRYPTO20
 CVCoin
 CWV Chain
 CYCLEAN
 Cabbage
 CacheCoin
 Cajutel
 Californium
 Callisto Network
 CampusCoin
 CanYaCoin
 Canada eCoin
 Candy
 CannaCoin
 CannabisCoin
 Cannation
 CanonChain
 CapdaxToken
 Cappasity
 Capricoin
 CarBlock
 CarTaxi Token
 Carboncoin
 Carboneum C8 Token
 Cardano (ADA)
 Cardstack
 Carebit
 CargoX
 CariNet
 Carlive Chain
 carVertical
 CashBet Coin
 Cashaa
 Cashbery Coin
 Cashcoin
 Cashme
 CasinoCoin
 Castle
 Catcoin
 CatoCoin
 Cazcoin
 Ccore
 CDCC (CDCC)
 Celer Network
 Celsius
 Centaure
 Centra
 Centrality (CENNZ)
 Centurion

 Cindicator
 Circuits of Value
 Citadel
 Civic (CVC)
 Civitas
 Clams
 ClearCoin
 ClearPoll
 Clipper Coin
 CloakCoin
 Cloud
 ClubCoin
 CoTrader
 Cobinhood
 Cobrabytes
 CoffeeCoin
 Cofound.it
 Coimatic 2.0
 Coimatic 3.0
 Coin(O)
 Coin2.1
 Coin2Play
 CoinDash
 CoinEx Token
 CoinFi
 CoinMeet
 CoinPoker
 CoinToGo
 CoinUs
 Coinlancer
 Coinonat
 CoinonatX
 Coinsuper Ecosystem Network
 Coinvest
 ColossusCoinXT
 ColossusXT
 Colossuscoin V2
 Colu Local Network
 Comet
 Commerce Data Connection
 CommerceBlock
 Commercium
 Commodity Ad Network
 CommunityGeneration
 Compcoin
 Compound Coin
 CompuCoin
 Concierge Coin
 Concoin
 Condensate
 Condominium
 Coni
 ConnectJob
 Consensus
 Consentium
 Constellation
 Content Neutrality Network
 Content and AD Network
 ContentBox
 ContractNet
 Copico
 Corethum
 CorgiCoin
 Cortex
 Cosmo Coin
 Cosmos (ATOM)
 CottonCoin
 Couchain
 Counterparty
 Coupecoin
 Covesting
 Cpollo
 Crave
 Cream
 Creatio
 Cred
 Credence Coin
 Credit Tag Chain
 Creditbit
 Credits
 Credo
 CrevaCoin
 Cropcoin
 Crowd Machine
 CrowdCoin
 CrowdWiz
 Crowdholding
 Crown
 Cruisebit
 CryCash
 CryptCoin
 CryptalDash
 Cryptaur
 Crypterium
 CrypticCoin
 Crypto
 Crypto Bullion
 Crypto Harbor Exchange
 Crypto Improvement Fund
 Crypto.com
 Crypto.com Chain
 CryptoCarbon
 CryptoEscudo
 CryptoFlow
 CryptoForecast
 CryptoInsight
 CryptoPing
 CryptoSoul
 CryptoWorldX Token
 Cryptojacks
 Cryptonex
 Cryptonite
 Cryptopay
 CryptopiaFeeShares
 Cryptosolartech
 Cryptrust
 Crystal Clear
 Crystal Token
 Cthulhu Offerings
 Cube
 Cubits
 Curecoin
 Curium
 Cyber Movie Chain
 CyberCoin
 CyberFM
 CyberMiles
 CyberMusic
 CyberVein
 Cybereits
 CyClean (CCL)
 Cycling Coin
 Cyder

D 

 DACC
 DACH Coin
 DACSEE
 DADI
 DAEX
 DAIKICOIN
 DAO.Casino
 DAOstack
 DAPPSTER
 DAPS Token
 DATA
 DATx
 DAV Coin
 DCORP
 DECENT
 DEEX
 DEW
 DEX
 DFSCoin
 DIMCOIN
 DIPNET
 DMarket
 DNotes
 DOWCOIN
 DPRating
 DROXNE
 DWS
 DaTa eXchange
 Dai
 Dalecoin
 Daneel
 Darcrus
 DarexTravel
 Darico Ecosystem Coin
 DarkLisk
 DarkPayCoin
 Darsek
 DasCoin
 Dash (DASH), USA
 Dash Green
 Dashcoin
 Dashs
 Databits
 Datacoin
 Datarius Credit
 Datawallet
 Datum
 Davinci Coin
 DavorCoin
 DaxxCoin
 Debitcoin
 Debitum
 DecentBet
 Decentraland
 Decentralized Asset Trading Platform
 Decentralized Machine Learning
 Decision Token
 Decred (DCR)
 DeepBrain Chain
 DeepOnion
 Defense
 Delizia
 Delphy
 DeltaChain
 DeltaCredits
 Denarius
 Dent
 Dentacoin
 Dero
 Desire
 Destiny
 Dether
 DeusCoin
 Deutsche eMark
 Devery
 DeviantCoin
 Diamond
 DigiByte (DGB)
 DigiFinexToken
 DigiPulse
 Digital Asset Exchange Token
 Digital Asset Guarantee Token
 Digital Bullion Gold
 Digital Credits
 Digital Insurance Token
 Digital Money Bits
 Digital Rupees
 DigitalDevelopersFund
 DigitalNote
 DigitalPrice
 Digitalcoin
 Digitex Futures
 Digiwage
 Digix Gold Token
 DigixDAO (DGD)
 Dignity
 Dignity Ingot
 Dimecoin
 Dinastycoin
 Dinero
 Distributed Credit Chain
 Divi
 Divi Exchange Token
 Dix Asset
 Dock
 DOGECOIN
 Dogethereum
 Dollar Online
 Dollarcoin
 DomRaider
 Donationcoin
 DopeCoin
 Dorado
 Dotcoin
 Dovu
 DraftCoin
 Dragon Coins
 Dragonchain
 Dragonglass
 DreamTeam
 Dreamcoin
 Dropil
 DubaiCoin
 Dubstep
 Dutch Coin
 DxChain Token
 Dynamic
 Dynamic Trading Rights
 DynamicCoin
 Dystem

 dietbitcoin
 district0x
 doc.com Token

E 

 E-Dinar Coin
 E-coin
 EA Coin
 EBCoin
 ECC
 EDRCoin
 EDUCare
 EGO
 EJOY
 ELTCOIN
 EOS
 EOT Token
 EPLUS Coin
 ERA
 ERC20
 ETERNAL TOKEN
 ETHEREUM LYTE
 ETHGAS
 ETHLend
 EUNO
 EUNOMIA
 EXMR
 EXRNchain
 EZOOW
 EZToken
 EagleCoin
 EagleX
 Earth Token
 EarthCoin
 Ebittree Coin
 EchoLink
 EcoCoin
 Ecobit
 Ecoreal Estate
 Eden
 Edgeless
 EduCoin
 Education Ecosystem
 Effect.AI
 EggCoin
 Egretia
 Eidoo
 Einsteinium (EMC2)
 Elacoin
 Elastos
 Elcoin
 Electra
 Electrify.Asia
 Electroneum (ETN)
 Electronic Energy Coin
 Electronic PK Chain
 Elementrem
 Eligma Token
 Elixir
 Ellaism
 Elliot Coin
 Elrond
 Elysian
 Elysium
 EmaratCoin
 EmberCoin
 Embers
 Emerald Crypto
 Emercoin
 Emphy
 EncrypGen
 EncryptoTel ETH
 EncryptoTel WAVES
 Endor Protocol
 Endorsit
 Energi
 EnergiToken
 Energo
 Energycoin
 Engagement Token
 Engine
 Enigma
 Enjin coin
 Envion
 EOS (EOS), USA
 Equal
 EquiTrader
 Ergo
 Eristica
 Eroscoin
 Eryllium
 Escroco
 Escroco Emerald
 EscrowCoin
 Espers
 Esports Token
 Essentia
 Eternity
 EthBet
 Ethbits
 Etheera
 Ether Kingdoms Token
 Ether Zero
 Ether-1
 EtherDelta Token
 EtherGem
 EtherInc
 EtherSportz
 Etherecash
 Ethereum (ETH), USA
 Ethereum Cash
 Ethereum Classic (ETC)
 Ethereum Dark
 Ethereum Gold
 Ethereum Lite
 Ethereum Meta
 Ethereum Movie Venture
 Etheriya
 Etheroll
 Etherparty
 Ethersocial
 Ethorse
 Ethos
 Eurocoin
 EuropeCoin
 EvenCoin
 EventChain
 EverGreenCoin
 Everex
 Everipedia
 Everus
 Evil Coin
 Evimeria
 Evotion
 Excaliburcoin
 Exchange Union
 ExchangeN
 ExclusiveCoin
 Expanse
 Experience Points
 Experience Token
 Experty

 e-Chat
 e-Gulden
 eBitcoin
 eBitcoinCash
 eBoost
 eGold
 eREAL
 eUSD
 empowr coin
 eosBLACK
 eosDAC

F 

 Factom (FCT)
 FAPcoin
 FCoin Token
 FLIP
 FLO
 FLiK
 FNKOS
 FOAM
 FOIN
 FORCE
 FREE Coin
 FSBT API Token
 FUNCoin
 FUTURAX
 Fabric Token
 Facecoin
 Faceter
 Factom
 FairCoin
 FairGame
 FansTime
 Fantasy Cash
 FantasyGold
 Fantom
 Fantomcoin
 Farad
 Fargocoin
 FarmaTrust
 Fastcoin
 Fazzcoin
 Feathercoin
 FedoraCoin
 Ferron
 Fetch
 Fidelium
 FidentiaX
 Filecoin
 FinCoin
 FinTab
 FintruX Network
 Fire Lotto
 FireFlyCoin
 Firecoin
 First Bitcoin
 First Bitcoin Capital
 FirstBlood
 FirstCoin
 Fitrova
 Fivebalance
 FlappyCoin
 Flash
 Flash Token
 FlavorCoin
 Flaxscript
 Flixxo
 FlutterCoin
 Fluz-Fluz
 Flycoin
 FlypMe
 FoldingCoin
 Folm
 FolmCoin
 Fonziecoin
 FoodCoin
 Footy Cash
 Forkcoin
 Formosa Financial
 Fortuna
 Fox Trading
 Francs
 Franko
 FrankyWillCoin
 Freicoin
 Freyrchain
 Friendz
 FuckToken
 FujiCoin
 Fujinto
 FunFair
 FundRequest
 FundToken
 FundYourselfNow
 Fusion
 FuturXe
 Future1coin
 FuturoCoin
 FuzeX
 FuzzBalls

G 

 GAIA
 GAY Money
 GCN Coin
 GET Protocol
 GIGA
 GINcoin
 GOLD Reward Token
 GPU Coin
 GSENetwork
 GXChain
 Gainer
 Galactrum
 Galaxy eSolutions
 Gambit
 GambleCoin
 Game Stars
 Game.com
 GameBet Coin
 GameChain System
 GameCredits (GAME)
 GameLeagueCoin
 GameUnits
 GanjaCoin
 Gapcoin
 Garlicoin
 Gas (GAS)
 GazeCoin
 GeertCoin
 Gemini Dollar
 Gems
 Genaro Network
 Gene Source Code Chain
 Genesis Vision
 GenesisX
 Gentarium
 GeoCoin
 GeyserCoin
 Giant
 Gifto
 Giga Watt Token
 Gimli
 Gladius Token
 GlassCoin
 Global Awards Token
 Global Cryptocurrency
 Global Currency Reserve
 Global Jobcoin
 Global Social Chain
 Global Tour Coin
 GlobalBoost-Y
 GlobalCoin
 GlobalToken
 Globalvillage Ecosystem
 Gnosis (GNO)
 GoByte
 GoChain
 GoHelpFund
 GoNetwork
 Gold Bits Coin
 Gold Poker
 Gold Pressed Latinum
 GoldBlocks
 GoldCoin
 GoldMaxCoin
 GoldMint
 GoldPieces
 Golem (GNT)
 Golfcoin
 Golos
 Golos Gold
 Goodomy
 Gossipcoin
 Graft
 GramCoin
 GrandCoin
 Granite
 Graphcoin
 Graviocoin
 Gravity
 GravityCoin
 GreenMed
 Greencoin
 Grid+
 GridCoin
 Grimcoin
 Grin
 Groestlcoin
 Growers International
 Guaranteed Ethurance Token Extra
 GuccioneCoin
 Gulden
 Guncoin

H 

 HEAT
 HELPICO
 HEROcoin
 HODL Bucks
 HOLD
 HOQU
 HOdlcoin
 HTML5COIN
 HTMLCOIN
 HUZU
 HYCON
 Hacken
 Hackspace Capital
 Hade Platform
 HalalChain
 Halcyon
 Halloween Coin
 Happy Creator Coin
 Happycoin
 Haracoin
 Harmony (ONE)
 HarmonyCoin
 Harvest Masternode Coin
 HashCoin
 Hashgard
 Hat.Exchange
 Haven Protocol
 Havven
 Havy
 Hawala.Today
 Hdac
 HealthyWormCoin
 HeartBout
 Hedge
 Helbiz (HBZ)
 Helium
 Helleniccoin
 HelloGold
 Help The Homeless Coin
 Helper Search Token
 HempCoin
 HempCoin
 Herbalist Token
 Hero
 HeroNode
 Hexx
 Hi Mutual Society
 HiCoin
 High Gain
 High Performance Blockchain
 High Voltage
 HighCoin
 HireMatch
 HitChain
 HitCoin
 Hiveterminal Token
 HoboNickels
 HollyWoodCoin
 Holo
 HomeBlockCoin
 HondaisCoin
 Honey
 HorusPay
 Howdoo
 Hubii Network
 Humaniq
 Humanscape
 Huncoin
 HunterCoin
 Huobi Token
 Hurify
 Hush
 Hshare (HSR)
 Hybrid Block
 Hydro Protocol
 Hydrogen
 Hyper
 Hyper Pay
 Hyper TV
 HyperCash
 HyperQuant
 HyperStake

Ch 

 ChainCoin
 ChainLink
 ChanCoin
 Change
 ChatCoin
 Cheapcoin
 Cheesecoin
 ChessCoin
 Chronobank
 Chronologic

I 

 I/O Coin
 I0Coin
 ICE ROCK MINING
 ICO OpenLedger
 ICOBID
 ICON
 ICOS
 IDEX Membership
 IDOL COIN
 IGToken
 IHT Real Estate Protocol
 ILCoin
 INDINODE
 INO COIN
 ION
 IOStoken
 IOTA
 IP Exchange
 IPChain
 IQ.cash
 IQeon
 IXTUS Edutainment
 Iconic
 Iconiq Lab Token
 Iconomi
 Ifoods Chain
 Ignis
 Ignition
 Impact
 ImpulseCoin
 IncaKoin
 Incent
 Incodium
 Independent Money System
 India Coin
 Indicoin
 Indorse Token
 Infinipay
 Infinitecoin
 Infinity Economics
 InflationCoin
 Influence Chain
 Influxcoin
 Ink
 Ink Protocol
 Innova
 InsaneCoin
 Insight Chain
 Insights Network
 Insolar
 InsurChain
 Insureum
 Intelligent Investment Chain
 Intelligent Trading Foundation
 IntenseCoin
 InterCrone
 InterValue
 InternationalCryptoX
 Internet Node Token
 Internet of People
 Internet of Things
 Internxt
 Interstellar Holdings
 Invacio
 InvestDigital
 InvestFeed
 Investcoin
 Invictus Hyperion Fund
 InvisibleCoin
 IoT Chain
 IOTA (MIOTA)
 IoTeX
 Iridium
 IrishCoin
 IslaCoin
 Italian Lira
 Iungo
 Ivy
 Ixcoin

 iBTC
 iBank
 iCoin
 iDealCash
 iDice
 iEthereum
 iExec RLC
 iQuant
 iTicoin
 iXledger
 imbrex
 indaHash

J 

 JET8
 JIYO
 JSECOIN
 JavaScript Token
 Jesus Coin
 Jetcoin
 Jewels
 Jibrel Network
 Jin Coin
 Jingtum Tech
 Jiyo OLD
 JobsCoin
 Joincoin
 Joint Ventures
 Joulecoin
 Jury.Online Token

K 

 KARMA
 KEY
 KNOW
 KUN
 KWHCoin
 KZ Cash
 Kalkulus
 Kambria
 KanadeCoin
 Karatgold Coin
 Karbo
 Karma
 Karmacoin
 KashhCoin
 Kayicoin
 Kcash
 KekCoin
 KickCoin
 KiloCoin
 Kin
 Kind Ads Token
 KingN Coin
 KingXChain
 Kleros
 KlondikeCoin
 Knekted
 Knoxstertoken
 Kobocoin
 Kolion
 Komodo (KMD)
 Kora Network Token
 Kore
 Kronecoin
 Kryll
 KuCoin Shares
 Kubera Coin
 Kurrent
 KushCoin

 Kyber Network (KNC)

L 

 LALA World
 LATOKEN (LA)
 LAthaan
 LBRY Credits
 LEOcoin
 LGO Exchange
 LIFE
 LINA
 LIZA
 LKRCoin
 LOCIcoin
 LRM Coin
 LUXCoin
 Labh Coin
 Lambda
 Lambo Coin
 Lamden
 Lampix
 LanaCoin
 LandCoin
 Latino Token
 LatiumX
 Lazaruscoin
 LePen
 LeaCoin
 Leadcoin
 LeafCoin
 Legends Room
 LemoChain
 LendingBlock
 Lendroid Support Token
 LetItRide
 Lethean
 Level Up Coin
 Leverj
 Leviar
 LeviarCoin
 LevoPlus
 Levocoin
 LightChain
 Lightning Bitcoin
 Lightpaycoin
 LikeCoin (LTC)
 Linda
 Linfinity
 Link Platform
 LinkEye
 LinkedCoin
 Linker Coin
 Linkey
 Linx
 Lion Coin
 Liquidity Network
 Lisk (LSK)
 Lisk Machine Learning
 LiteBar
 LiteBitcoin
 LiteCoin Gold
 LiteCoin Ultra
 LiteDoge
 Litecoin (LTC), USA
 Litecoin Cash
 Litecoin Plus
 Litecred
 Litex
 Live Stars
 Livepeer
 Lizus
 LoMoCoin
 Lobstex
 Local World Forwarders
 LocalCoinSwap
 LockTrip
 LogisCoin
 Loki
 Loom Network
 Loopring
 Loopring NEO
 LottoCoin
 LoyalCoin
 LuckChain
 Luna Coin
 Luna Stars
 Lunyr
 Lykke
 Lympo
 Lynx

M 

 MACRON
 MARK.SPACE
 MASTERNET
 MCAP
 MEET.ONE
 MESSE TOKEN
 MEX
 MFIT COIN
 MIB Coin
 MIR COIN
 MIRQ
 MMOCoin
 MMXVI
 MNPCoin
 MOAC
 MODEL-X-coin
 MSD
 MTC Mesh Network
 MVL
 Machine Xchange Coin
 Machinecoin
 Macro
 Madcoin
 Maecenas
 Maggie
 Magi
 MagicCoin
 Magnet
 Magnetcoin
 Magnum
 MaidSafe Coin (MAID)
 Mainframe
 Mainstream For The Underground
 Maker
 Mallcoin
 Manna
 Mao Zedong
 Marijuanacoin
 Marscoin
 MarteXcoin
 Martix AI Network
 MarxCoin
 Masari
 MassGrid
 Master Contract Token
 Master Swiscoin
 Masternodecoin
 Matchpool
 Matryx
 Maverick Chain
 Mavro
 MaxCoin
 Maximine Coin
 Measurable Data Token
 MediBit
 MediBloc ERC20
 MediShares
 Medibloc
 MedicCoin
 Medicalchain
 Megacoin
 Melon
 Menlo One
 Merculet
 Mercury
 Mercury Protocol
 Merebel
 Mero
 Metal (MTL)
 MetaMorph
 Metadium
 Metal
 Metal Music Coin
 MetalCoin
 Metaverse ETP
 Metronome
 MicroBitcoin
 MicroMoney
 Micromines
 MidasProtocol
 MiloCoin
 Mincoin
 MindCoin
 Mindexcoin
 Minereum
 Miners Reward Token
 Mineum
 Minex
 MinexCoin
 Mintcoin
 Mirai
 Mithril
 Mithril Ore
 Mixin
 MktCoin
 MobileCash
 MobileGo
 MobilinkToken
 Mobius
 ModulTrade
 Modum
 Moeda Loyalty Points
 Moin
 MojoCoin
 Molecular Future
 Molecule
 Monacoin (MONA)
 Monero (XMR), USAx
 Monero Classic
 Monero Original
 Moneta
 MonetaryUnit
 Monetha
 Money
 MoneyCoin
 Moneytoken
 Monkey Project
 Monoeci
 Monster Byte
 Mooncoin
 More Coin
 Morpheus Labs
 Morpheus.Network
 Moss Coin
 Mothership
 Motocoin
 Mozo Token
 Musicoin
 Musiconomi
 MustangCoin
 MyBit
 MyBit Token
 MyToken
 MyWish
 Myriad
 Mysterium

N 

 NAGA
 Namecoin (NMC)
 NAM COIN
 NANJCOIN
 NAV Coin
 NEM (XEM)
 NEO (NEO), Čína
 NEO GOLD
 NEVERDIE
 NIX
 NKN
 NPER
 NVO
 NaPoleonX
 Namecoin
 NamoCoin
 Nano
 Narrative
 Nasdacoin
 Natcoin
 Naviaddress
 Neblio
 Nebula AI
 Nebulas
 Nectar
 Nekonium
 Memetic - PepeCoin
 NeosCoin
 Nerva
 Nerves
 NetCoin
 NetKoin
 Netko
 Network Token
 Neumark
 Neural Protocol
 Neuro
 NeuroChain
 Neurotoken
 Neutron
 NevaCoin
 New Power Coin
 NewYorkCoin
 Newbium
 Nework
 NewsToken
 Newton Coin Project
 Nexium
 Nexo
 Nexty
 Nexus
 Nimiq
 Nimiq Exchange Token
 Niobio Cash
 Niobium Coin
 Nitro
 No BS Crypto
 NoLimitCoin
 Noah Coin
 NobleCoin
 NodeCoin
 Noir
 Noku
 Novacoin
 NuBits
 NuShares
 Nucleus Vision
 Nuggets
 Nullex
 Nuls
 Numeraire
 Numus
 NumusCash
 NXT (NXT)
 Nyancoin
 Nyerium

 nDEX
 nOS
 nUSD
 netBit

O 

 OAX
 OBITS
 OBXcoin
 OCOW
 ODEM
 OFCOIN
 OKCash
 ONG
 OP Coin
 OPCoinX
 ORS Group
 OST
 OTCBTC Token
 OWNDATA
 OX Fina
 Obitan Chain
 Obsidian
 OceanChain
 Oceanlab
 Octanox
 OctoCoin
 Octoin Coin
 Odyssey
 Olive
 Olympic
 Olympus Labs
 OmenCoin
 Omicron
 OmiseGO (OMG)
 Omni
 Omnitude
 On.Live
 Ondori
 OneLedger
 OneRoot Network
 Onix
 Online
 Ontology
 Opacity
 Opal
 Open Platform
 Open Trading Network
 Operand
 Opescoin
 OptiToken
 Optimal Shelf Availability Token
 Opus
 OracleChain
 Orbis Token
 Orbitcoin
 Ordocoin
 Origami
 Origin Sport
 OriginTrail
 Orlycoin
 Ormeus Coin
 OsmiumCoin
 Ourcoin
 Own
 Oxycoin
 Oyster Pearl
 Oyster Shell

P 

 P7Coin
 PARETO Rewards
 PAWS Fund
 PAXEX
 PAYCENT
 PCHAIN
 PHI Token
 PIECoin
 PIVX
 PKG Token
 PLATINCOIN
 PLNcoin
 POA Network
 POLY AI
 POPCHAIN
 PRASM
 PRCoin
 PRIZM
 PROUD Money
 PRiVCY
 PX
 Pabyosi Coin
 Paccoin
 Pakcoin
 Pal Network
 PalletOne
 Pandacoin
 Pandemia
 Paragon
 ParallelCoin
 ParkByte
 Parkgene
 ParkinGo
 Particl
 Pascal Coin
 Pascal Lite
 Patientory
 Patron
 Paxos Standard Token
 PayCoin
 PayCon
 PayDay Coin
 PayPeer
 PayPie
 Payfair
 Paymon
 Paypex
 Peculium
 Pecunio
 Pedity
 PeepCoin
 Peercoin
 Peerguess
 Peerplays
 Penguin Coin
 Penta
 Peony
 Pepe Cash
 Pesetacoin
 PetroDollar
 Phantasma
 Phantomx
 Philosopher Stones
 Phoenixcoin
 Phonecoin
 Phore
 Photon
 Pigeoncoin
 Piggycoin
 PikcioChain
 Pillar
 PinkCoin
 Pioneer Coin
 PiplCoin
 Pirate Blocks
 Pirl
 PitisCoin
 Pixie Coin
 PizzaCoin
 Plancoin
 PlatinumBAR
 Platon Coin (PLTC), Česká republika
 PlayCoin ERC20
 PlayCoin QRC20
 PlayGame
 PlayerCoin
 Playgroundz
 Playkey
 PlexCoin
 PluraCoin
 Plus-Coin
 PlusCoin
 PlusOneCoin
 Pluton
 Po.et
 PoSToken
 PoSW Coin
 PokeCoin
 Polcoin
 Polis
 PolySwarm
 Polybius
 Polymath
 PonziCoin
 PopularCoin
 Populous
 PosEx
 Posscoin
 PostCoin
 PotCoin
 Power Ledger (POWR)
 Presearch
 President Johnson
 President Trump
 PressOne
 Primalbase Token
 Primas
 Prime-Ex Perpetual
 Prime-XI
 PrimeStone
 Primecoin
 Primulon
 Printerium
 Printex
 PrismChain
 Private Instant Verified Transaction (PIVX)
 Privatix
 ProChain
 ProCurrency
 Profile Utility Token
 Project Coin
 Project Pai
 Project-X
 Promotion Coin
 Propy
 Prospectors Gold
 Protean
 Proton Token
 Prototanium
 Provoco Token
 Proxeus
 ProximaX
 Psilocybin
 Publica
 Pulse
 PumaPay
 Pundi X
 Pundi X NEM
 Pura
 Pure
 PureVidz
 Puregold Token
 PutinCoin
 Pylon Network
 PyrexCoin

Q 

 QASH
 QChi
 QLINK
 QYNO
 Qbao
 Qbic
 Qora
 Qtum (QTUM)
 QuadrantProtocol
 Quant
 Quanta Utility Token
 Quantis Network
 Quantstamp
 Quantum Resistant Ledger
 Quark
 QuarkChain
 Quasarcoin
 Quatloo
 QuazarCoin
 Qube
 QubitCoin
 Qubitica
 Quebecoin
 QunQun
 Quoine Liquid (QASH)
 Quotient
 Qurito
 Qvolta
 Qwark

R 

 RaiBlocks (XRB)
 RChain
 REAL
 REBL
 RECORD
 RED
 REOSC
 REPO
 REX
 RHFCoin
 RIF Token
 RPICoin
 RRCoin
 RSGPcoin
 RabbitCoin
 Radium
 Ragnarok
 Raiden Network Token
 Rapids
 Rasputin Online Coin
 Rate3
 Ratecoin
 Ravencoin
 Rawcoin
 Rcoin
 Read
 RealChain
 RealTract
 Red Pulse Phoenix
 RedCoin
 ReddCoin
 ReeCoin
 RefToken
 Refereum
 Regacoin
 Regalcoin
 Relex
 Remme
 Renos
 Rentberry
 Repme
 Republic Protocol
 Request Network
 Restart Energy MWAT
 Revain
 RevolutionVR
 RevolverCoin
 Rhenium
 Rialto
 RichCoin
 Ride My Car
 RightMesh
 Rimbit
 Ripio Credit Network
 Ripto Bux
 Rise
 Rivetz
 RoBET
 Robotina
 Rock
 Rocket Pool
 Rocketcoin
 RonPaulCoin
 Roofs
 Rookiecoin
 Rotharium
 RouletteToken
 Royal Kingdom Coin
 RoyalCoin
 Royalties
 Rubex Money
 Rubies
 RubleBit
 Rublix
 Rubycoin
 Ruff
 Runners
 Rupaya
 Rupee
 RusGas
 RussiaCoin
 Russian Miner Coin
 Ryo Currency

S 

 S4FE
 SAKECOIN
 SALT
 Salt Lending (SALT)
 SCRIV NETWORK
 SCRL
 SEER
 SGPay
 SHACoin
 SHADE Token
 SHIELD
 SHPING
 Siacoin (SC)
 SIBCoin
 SIGMAcoin
 SIMDAQ
 SIRIN LABS Token
 SISA
 SIX
 SJWCoin
 SOILcoin
 SONDER
 SONM
 SOOM
 SPINDLE
 SRCoin
 STACS
 STASIS EURS
 STEM CELL COIN
 STEX
 STK
 STRAKS
 SUQA
 SURETY
 Safe Exchange Coin
 Safe Trade Coin
 SafeCoin
 SafeInsure
 SagaCoin
 Saifu
 Sakura Bloom
 Sakuracoin
 SalPay
 SaluS
 Sand Coin
 Santiment Network Token
 Sapien
 Sativacoin
 SatoshiMadness
 Save and Gain
 SaveNode
 Scorecoin
 Scorum Coins
 Scry.info
 Seal Network
 SecretCoin
 SecureCoin
 Seele
 SegWit2x
 SelfSell
 Selfiecoin
 Selfkey
 Semux
 Senderon
 Sense
 Sentinel
 Sentinel Chain
 Sentinel Protocol
 Sequence
 Sether
 Sexcoin
 Shadow Token
 ShadowCash
 Shard
 Sharder
 ShareX
 Sharechain
 Sharkcoin
 Sharpay
 Sharpe Platform Token
 Shekel
 ShellCoin
 Shift
 Shilling
 ShineChain
 ShipChain
 Shivers
 Shivom
 ShopZcoin
 Shopin
 Shorty
 Show
 ShowHand
 SiaCashCoin
 Siacoin
 Signals Network
 Signatum
 Silent Notary
 Simmitri
 SingularDTV
 SingularityNET
 Six Domain Chain
 SixEleven
 Skeincoin
 SkinCoin
 Skrumble-Network
 SkyHub Coin
 Skychain
 Skycoin
 Slevin
 Sling
 Slothcoin
 Smart Application Chain
 Smart Bitcoin
 Smart Investment Fund Token
 SmartBillions
 SmartCash
 SmartCoin
 SmartFox
 SmartMesh
 Smartlands
 Smartshare
 SmileyCoin
 Snetwork
 SnipCoin
 SnodeCoin
 Snovio
 SnowGem
 SoMee.Social
 SoPay
 Soarcoin
 Social Activity Token
 Social Lending Token
 Social Send
 SocialCoin
 Sociall
 Sola Token
 SolarCoin
 Solarflarecoin
 Solaris
 Soma
 SongCoin
 Soniq
 SoonCoin
 SophiaTX
 Sovereign Hero
 Sp8de
 SpaceChain
 SpaceCoin
 SpankChain
 Sparks
 Spectiv
 Spectre.ai Dividend Token
 Spectre.ai Utility Token
 Spectrecoin
 Speed Mining Service
 Speedcash
 Spendcoin
 Sphere
 Sphre AIR
 Sport AND Leisure
 SportsCoin
 SportyCo
 Spots
 SpreadCoin
 Sprouts
 SproutsExtreme
 Stakenet
 Staker
 StarCash Network
 StarChain
 StarCoin
 StarCredits
 Starbase
 Starta
 Startcoin
 StarterCoin
 Status (SNT)
 Stealthcoin
 STEEM (STEEM)
 Steem Dollars
 Steep
 Stellar
 Stellar Lumens (XLM), USA
 Stellite
 Steneum Coin
 Steps
 Sterlingcoin
 Stipend
 StockChain
 Storiqa
 Storj
 Storjcoin X
 Storm
 Stox
 Stratis (STRAT)
 Streamr DATAcoin
 Stress
 StrikeBitClub
 StrongHands
 Stronghold USD
 Sub Invest
 Substratum
 Sugar Exchange
 Sumokoin
 SunContract
 Super Bitcoin
 Super Game Chain
 SuperCoin
 SuperEdge
 SuperNET
 Superior Coin
 SureRemit
 Suretly
 SwagBucks
 Swap
 SwapToken
 Swapcoin
 Swarm
 Swarm City
 SwftCoin
 Swing
 SwissBorg
 Swisscoin
 Switcheo
 Swytch Energy Token
 SydPak
 SyncFab
 Syndicate
 Synereo
 Synergy
 Synthetix Network Token
 SysCoin

 sUSD
 savedroid
 smARTOFGIVING

T 

 T-coin
 TAGRcoin
 TCOIN
 TE-FOOD
 TEKcoin
 TENA
 THEKEY
 THETA
 TIES Network
 TOKYO
 TRAXIA
 TRON
 TRONCLASSIC
 TTC Protocol
 TV-TWO
 TWIST
 TaaS
 TagCoin
 TajCoin
 Talao
 Taler Coin
 Tao
 Target Coin
 Tattoocoin
 TeamUp
 TechShares
 Telcoin
 Telex
 Tellurion
 Teloscoin
 TenX (TENX)
 Ternio
 TerraNova
 Terracoin
 TeslaCoilCoin
 TeslaCoin
 Tether (USDT), USA
 Tezos
 The Abyss
 The ChampCoin
 The Cypherfunks
 The Midas Touch Gold
 The Vegan Initiative
 TheCreed
 Themis
 Theresa May Coin
 ThingsOperatingSystem
 Thingschain
 Thore Cash
 Thore Exchange
 ThoreCashTRX
 ThoreCoin
 ThoreNext
 Thrive Token
 Thunderstake
 Ti-Value
 Tidex Token
 Tierion
 Tigercoin
 Tigereum
 Time New Bank
 Timicoin
 Titanium BAR
 Titanium Blockchain
 Titcoin
 TittieCoin
 ToaCoin
 TodayCoin
 TokenCard
 TokenClub
 TokenDesk
 TokenPay
 TokenStars
 Tokenbox
 Tokenomy
 Tokes
 Tokia
 Tokugawa
 Tolar
 TomoChain
 TopChain
 TopCoin
 Topaz Coin
 Torcoin
 Tourist Token
 TraDove B2BCoin
 Traceability Chain
 Tracto
 Trade Token
 Trade Token X
 TraidTrakInvest
 Transcodium
 TransferCoin
 Travala.com
 TravelNote
 Travelflex
 Trendercoin
 TrezarCoin
 Triaconta
 Triangles
 TrickyCoin
 Trident Group
 Triggers
 Trinity Network Credit
 Tripio
 Tristar Coin
 Trittium
 Trollcoin
 Truckcoin
 TrueChain
 TrueDeck
 TrueFlip
 TrueUSD
 Truegame
 TrumpCoin
 TrustNote
 TrustPlus
 TurboCoin
 TurkeyEnergyToken
 TurtleCoin
 Twinkle
 Typerium

U 

 U Network
 U.CASH
 UAHPay
 UCOM
 UChain
 UGAIN
 UNCoin
 UR
 USD Coin
 USDe
 UTRUST
 Ubcoin Market
 Ubex
 Ubiq
 Ubique Chain Of Things
 ugChain
 Ulatech
 Ulord
 Ultimate Secure Cash
 Ultra Salescloud
 UltraCoin
 UltraNote Coin
 UnbreakableCoin
 UniCoin
 Unibright
 Uniform Fiscal Object
 Unify
 Unikoin Gold
 United Bitcoin
 United Traders Token
 Unitus
 Universa
 Universal Currency
 UniversalRoyalCoin
 Universe
 UnlimitedIP
 Unobtanium
 Unrealcoin
 UpToken
 Upfiring
 Uquid Coin
 UralsCoin
 Uro
 Usechain Token
 Useless Ethereum Token
 Utrum

V 

 V Systems
 VIBE
 VINchain
 VIP Tokens
 VITE
 VIVO
 VPNCoin
 Valorbit
 ValueChain
 ValueCyberToken
 Valuto
 VapersCoin
 Vault Coin
 Vcash
 Vechain (VEV)
 VeThor Token
 VectorAI
 Veggie
 Veltor
 VirtualCoin
 VeriCoin
 VeriDocGlobal
 VeriME
 Verify
 Veritaseum (VERI)
 VeriumReserve
 Veros
 Version
 VertCoin (VTC)
 VestChain
 Vestoria
 Vetri
 Vexanium
 Vezt
 Viacoin
 Viberate
 Vice Industry Token
 View
 VikkyToken
 Vipstar Coin
 Virta Unique Coin
 Virtacoin
 Virtacoinplus
 Visio
 VisionX
 Vitae
 Vites
 Viuly
 Vivid Coin
 Voise
 Vollar
 Volt
 VoteCoin
 VouchForMe
 Voxels
 Voyacoin
 Vsync
 vSlice
 vSportCoin
 vTorrent
 Vulcano

W 

 W3Coin
 WA Space
 WABnetwork
 WARP
 WAX
 WCOIN
 WELL
 WETH
 WINCOIN
 WITChain
 WIZBL
 WMCoin
 WXCOINS
 Wabi
 Wagerr
 Waletoken
 Walton
 Wanchain
 WandX
 WarCoin
 Wavebase
 Waves (WAWES)
 Waves Community Token
 WavesGo
 WayGuide
 WaykiChain
 WeAreSatoshi
 WePower
 WeShow Token
 WeToken
 WeTrust
 Webchain
 Webcoin
 Welltrado
 WhaleCoin
 White Standard
 WhiteCoin
 Wi Coin
 Wiki Token
 Wild Beast Block
 Wild Crypto
 WinToken
 Winco
 Winding Tree
 Wings
 Wink
 Wisepass
 Wispr
 Wixlar
 WomenCoin
 Woodcoin
 WorldCoin
 Worldcore
 Wowbit
 wys Token

X 

 X-Cash
 X-Coin
 X12 Coin
 X2
 X8X Token
 XDE II
 XDNA
 XEL
 XGOX
 XMCT
 XMax
 XOVBank
 XPA
 XRP Ripple (XRP), USA
 XRT Token
 XTD Coinbi
 XTRABYTES
 XTRD
 XYO Network
 Xaucoin
 Xaurum
 XcelToken
 Xchange
 Xenon
 XinFin Network
 Xios
 Xonecoin
 Xriba

Y 

 YENTEN
 YGGDRASH
 YOU COIN
 YOYOW
 YUKI
 Yacoin
 YashCoin
 Yee
 Yellow Token
 Yescoin
 Yocoin
 YoloCash
 YouLive Coin
 Yuan Chain Coin

Z 

 ZB
 Zcash (ZEC)
 ZCash Gold
 ZClassic
 Zcoin (nově Firo) (XZC)
 ZCore
 ZEST
 ZINC
 ZMINE
 ZPER
 ZSEcoin
 Zap
 Zayedcoin
 Zcash
 Zcoin (nově Firo)
 Zealium
 Zebi
 Zeepin
 Zeitcoin
 ZelCash (nově Flux)
 Zen Protocol
 ZenCash
 ZenGold
 Zennies
 Zenswap Network Token
 Zephyr
 Zero
 ZetaMicron
 Zetacoin
 ZeusNetwork
 Zeusshield
 Zilbercoin
 Zilla
 Zilliqa
 Zipper
 Zippie
 ZoZoCoin
 Zoin
 Zonecoin
 Zoomba
 ZrCoin
 Zurcoin

Odkazy

Poznámky

Reference

Literatura 
Bitcoin (BTC) Price, Charts, Market Cap
 STROUKAL, PH.D., Mgr. Ing. Dominik; SKALICKÝ, Ing. Jan. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti. Druhé. vyd. [s.l.]: GRADA a.s., 2018. 200 s. 
 LÁNSKÝ, Jan. Kryptoměny. [s.l.]: C.H.BECK, 2018. S. 160.

Související články 

 Kryptoměna

Externí odkazy 

 All Cryptocurrencies
 Alphabetical List of Cryptocurrencies
 Český seznam kryptoměn s aktuální cenou a grafem

 
Peer-to-peer sítě
Kryptografie